Amstel Gold Race 2018 var den 53. udgave af cykelløbet Amstel Gold Race. Det var det 16. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 15. april 2018. Løbet blev vundet af danske Michael Valgren fra , foran de to tidligere vindere Roman Kreuziger og Enrico Gasparotto.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Jakob Fuglsang kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for 
Casper Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI World Tour 2018